Пикауэй () — может означать:

 Пикауэй — округ в штате Огайо, США.
  — некорпоративное сообщество в округе Монро, штат Западная Вирджиния, США.